Iván Ibañez es un futbolista colombiano, juega de delantero.

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Títulos juveniles

Enlaces externos 
 Ficha en Deportivo Cali
 Ficha en Fichajes
 Ficha en Soccerway

Nacidos en Bosconia
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Cortuluá